Sharak-e Tamarkhān (persiska: شهرک تمرخان, Zīārat-e Tamarkhān) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Kermanshah, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Teheran. Sharak-e Tamarkhān ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sharak-e Tamarkhān är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Sharak-e Tamarkhān. Runt Sharak-e Tamarkhān är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Sharak-e Tamarkhān är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Sharak-e Tamarkhān är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kermanshah (provins)